

Osoby noszące nazwisko Feliński 
 Alojzy Feliński – polski poeta, dramatopisarz, tłumacz, historyk i teoretyk literatury
 Roman Feliński – polski architekt i urbanista
 Zygmunt Szczęsny Feliński – święty Kościoła rzymskiego, arcybiskup metropolita warszawski prześladowany przez Moskali

Zobacz też 
 kuc feliński – polska populacja rasowa koni